

Geografia

Località 
Versa – frazione di Romans d'Isonzo in provincia di Gorizia
Ponte sul Versa – frazione di Medea in provincia di Gorizia

Altro
 Versa – torrente della Lombardia
 Versa – torrente del Piemonte
Val Versa – valle della provincia di Pavia, in Lombardia
Valle Versa – valle della provincia di Asti, in Piemonte

Altro 
Graptemys versa – tartaruga acquatica
Versa – linguaggio di interrogazione
Nissan Versa – automobile Nissan

Pagine correlate 
 Versa (torrente)